Hahn se poate referi și la:

Persoane

Hahn (nume) 
Persoane și personaje fictive ce poartă acest nume:

Daniel Hahn, scriitor, editor și traducător britanic
Johannes Hahn, om politic austria
Johannes Hahn (constructor de orgi), constructor german de orgi
Kathryn Hahn, actriță americană
Otto Hahn, chimist german
Ronald M. Hahn, scriitor, traducător și autor german

Corpuri cerești 

 3676 Hahn  asteroid din centura principală de asteroizi

Localități și locuri în 

 Hahn (Hunsrück), comună din zona muntelui Hunsrück din landul Renania-Palatinat, Germania
 Hahn am See, comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Hahn bei Marienberg, comună din landul Renania-Palatinat, Germania

Vezi și 

  

Nume de familie germane